36 Hours (1953), een Britse misdaadfilm onder regie van Montgomery Tully
36 Hours (1964), een Amerikaanse oorlogsfilm onder regie van George Seaton